

Geografia
 Želva – città della Lituania
 Zelva – lago della Lituania
 Zelva – villaggio lituano del comune distrettuale di Zarasai
 Zėl'va – insediamento urbano della Bielorussia

Altro
 Želva – album degli Olympic del 1968